И́горь Миха́йлович Ассе́ев (р. 1921) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог, доктор искусствоведения.

Биография 
И. М. Ассеев родился 7 марта 1921 года в Ростове-на-Дону.

В 1952 году окончил теоретико-композиторский факультет Музыкально-педагогического института им. Гнесиных по классу композиции Т. Н. Хренникова.
С 1949 года — преподаватель детской музыкальной школы.
В 1952—1957 годах и с 1967 года преподаватель Одесской государственной консерватории.
Автор музыкальных произведений в различных жанрах.

Произведения

Балеты 
 «Легенда о Ларре» (по М. Горькому, 1971)

Оратории и кантаты 
 «Сильна страна моя», кантата, на стихи С. Васильева и С. Северцева (1952)
 «Величальная Москве», к 300-летию воссоединения Украины с Россией, кантата, на стихи А. Ющенко (1954)

Для оркестра 
 «Три пальмы», симфоническая поэма, по М. Лермонтову (1941)
 «2 сюиты: из балета Легенда о Ларре», (1961—1971)
 «Танцевальная», , сюита, (1963)
 «Реквием Памяти неизвестного матроса», музыка к памятнику неизвестному матросу в Одессе на стихи Р. Рождественского (1964)

Для хора 
 «Обещаем тебе» (посв. Ленину) вокально-симфоническая поэма на стихи В. Маяковского, 1970
 «Вокально-симфонический монумент Героям, павшим в боях за Советскую Родину» на стихи И. Рядченко, 1967

Другое 
 Концерты:
 для фортепиано с оркестром народных инструментов (1948, 1950)
 для фортепиано с оркестром (1957)
 для фортепиано — «Сказка» (1956), детский цикл «В зоопарке» (1962)
 для двух фортепиано «Карнавал» (1957)
 произведения для виолончели и фортепиано: Поэма-соната (1950), «Думка» (1959);
 произведения для органа: цикл симфонических фуг (1972), вариации (1972);
 произведения для голоса и фортепиано: 2 вокальных цикла на стихи, найденные в лагере смерти Заксенхаузен, 1961), цикл на стихи С. Есенина (1960);
 песни на стихи Л. Барабанова, К. Иванова, А. Суркова, А. Жарова, М. Исаковского;
 хоровые произведения: цикл на стихи И. Франко (1957);
 музыка к драматическим спектаклям.

Библиография 
 Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Советские композиторы и музыковеды. Справочник в трёх томах. т.1. — М.: «Советский композитор», 1978

Примечания

Ссылки 
 Сергей Таранец. Игорь Ассеев: проекция личности на творчество (опыт понимания учителя учеником)

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Одесской музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Композиторы XX века
Оперные композиторы
Доктора искусствоведения
Члены Союза композиторов СССР